Кантемировка — многозначный топоним:

Казахстан 
 Кантемировка — прежнее, до 1992 года, название аула Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области.

Россия 
 Кантемировка — посёлок городского типа, административный центр Кантемировского района Воронежской области.
 Кантемировка — железнодорожная станция в посёлке Кантемировка.
 Кантемировка — река в Воронежской области.

Украина 
 Кантемировка — село в Чутовском районе Полтавской области.

См. также 
 Кантемиров
 Кантемировская (значения)
 Кантемировское